Бурлин:

 Бурлин — посёлок городского типа в Западно-Казахстанской области.
 Бурлин, Пётр Гаврилович (1879—1954) — русский генерал.
 Бурлин, Юрий Константинович (1931—2011) — геолог-нефтяник, лауреат премии имени И. М. Губкина (1995).